ECPM steht für:
 École européenne de chimie, polymères et matériaux, eine Ingenieursschule in Straßburg
 European Christian Political Movement, eine europäische politische Partei, siehe Europäische Christliche Politische Bewegung.

ECPM